Ла Бендисион де Диос има више значења:

 Ла Бендисион де Диос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Бендисион де Диос (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Бендисион де Диос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Бендисион де Диос (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Бендисион де Диос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Бендисион де Диос (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Бендисион де Диос (Дзилам Гонзалез), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику